Нанді (бик)
 Нанді (муніципалітет)
 Нанді (народ) — нілотський народ групи календжин у Кенії.